Birkerød Kommune var indtil 2007 en kommune i Frederiksborg Amt.

Kommunalreformen 
Kommunen havde 1. januar 1970 20.926 indbyggere og var stor nok til ikke at blive lagt sammen med andre kommuner ved kommunalreformen i 1970. Derimod afgav Birkerød 73 matrikler i Isterød og 5 matrikler i Høsterkøb til Hørsholm Kommune.

Byen Birkerød var kommunesæde. Af dens 18.986 indbyggere i 2004 boede 18.947 i Birkerød Kommune, mens 30 boede i tilstødende bebyggelse i Allerød Kommune og 9 i tilstødende bebyggelse i Farum Kommune.

Strukturreformen 
Ved strukturreformen i 2007 blev Birkerød Kommune lagt sammen med Søllerød Kommune til Rudersdal Kommune, men forløbet blev af mange borgere betragtet mere som en indlemmelse end som en sammenlægning på lige vilkår. Der blev undervejs holdt to folkeafstemninger, som begge viste et meget spinkelt flertal for sammenlægningen.

Borgmestre

Sogne 
Birkerød Kommune består af Birkerød Sogn og Bistrup Sogn, som begge havde hørt til Lynge-Kronborg Herred.

Transport 
Kommunen gennemskæres af Helsingør-motorvejen, to strækninger af Kongevejen og S-tog-strækningen af Nordbanen med Birkerød Station.

Noter 

Kommuner i Danmark (1970-2006)
Rudersdal Kommune
Kommuner med Gentofte-status